Felchlin steht für:

 Maria Felchlin (1899–1987), Schweizer Ärztin und Frauenrechtlerin
 Max Felchlin AG, Schweizer Schokoladenhersteller